Тимиря́зевский — название населённых пунктов в России:

 Тимирязевский — посёлок в Панинском районе Воронежской области.
 Тимирязевский — посёлок в Долгоруковском районе Липецкой области.
 Тимирязевский — посёлок в Уссурийском районе Приморского края.
 Тимирязевский — посёлок в Азовском районе Ростовской области.
 Тимирязевский — посёлок в Татищевском районе Саратовской области.
 Тимирязевский — посёлок в Ульяновском районе Ульяновской области.
 Тимирязевский — посёлок в Чебаркульском районе Челябинской области.
 Тимирязевский — прежнее, в 1940—1992 годах, название села Тимирязевское в подчинении г. Томску Томской области.

См. также 
 Тимирязев
 Тимирязева
 Тимирязево
 Тимирязевское
 Тимирязевская
 Тимирязевский район
 Тимирязевский проезд